Vechten ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Van Vechten (1762–1837), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Carl Van Vechten (1880–1964), US-amerikanischer Fotograf und Schriftsteller

Vechten ist ferner der Name von:

 Vechten (Bunnik), einem Wohnplatz der Gemeinde Bunnik in der niederländischen Provinz Utrecht